Соревнования по футболу на Дальневосточных играх 1934 прошли с 12 по 20 мая в городе Манила. На турнире приняло участие четыре команды, среди которых была сборная Голландской Ост-Индии, впервые участвовавшая в соревновании. 

Победителем в девятый раз подряд стала сборная Китайской Республики.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Источники

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com 

Футбол на Дальневосточных играх